Финал Кубка Нидерландов по футболу 2014/2015 состоялся 3 мая 2015 года. «Гронинген» обыграл действующего обладателя кубка ПЕК Зволле со счётом 2:0 и стал обладателем Кубка Нидерландов.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Календарь

2015
Нидерланды
Матчи ФК ПЕК Зволле
Матчи ФК «Гронинген»
Спорт в Нидерландах в 2015 году
События 3 мая
Май 2015 года
Спортивные соревнования в Роттердаме